

Хронув — село в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Хронув — село в гміні Оронсько Шидловецького повіту Мазовецького воєводства